Краусе (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Краусе, Малене (род 1963) — датская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.
 Краусе, Миккель (род. 1988) — датский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Краусе, Штефан (род. 1967) — немецкий спортсмен-саночник, выступавший за сборные ГДР и Германии с середины 1980-х по 1998 год.

См. также 
 Краузе